1984 Голяма награда на Нидерландия е 29-о за Голямата награда на Нидерландия и тринадесети кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 26 август 1984 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия